

Personnalités 
 Levin August von Bennigsen, général russe lors des guerres napoléoniennes (1745-1826)
 Rudolf von Bennigsen, homme politique allemand (1824-1902)
 Rudolf von Bennigsen, fonctionnaire colonial allemand (1859-1912), fils du précédent
 Alexandre Bennigsen, islamologue d'origine russe (1913-1988)

Localité 
 Bennigsen est un village dépendant de la commune de Springe (Basse-Saxe).